

Єгоровка — село, Фалештський район

Єгоровка — присілок, Біжбуляцький район, Башкортостан

Див. також 
 Єгорівка